Skräppekärr kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skräppekärr, Halland, sjö i Kungsbacka kommun, 
Skräppekärr, Västergötland, sjö i Varbergs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn